Warunggunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Warunggunung, distrikt, Banten, 
 Desa Warunggunung, administrativ by, Banten, 
 Kelurahan Warunggunung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar